Esta é a lista dos 128 picos ultraproeminentes dos Estados Unidos, ou seja, das montanhas que excedem o valor de 1500 metros de proeminência topográfica. 

Destes 128 picos ultraproeminentes, 65 localizam-se no Alasca, 9 na Califórnia, 8 no Nevada, 8 no Utah, 7 em Washington, 6 no Havai, 5 no Arizona, 4 no Oregon, 4 no Montana, 3 no Colorado, 3 no Wyoming, 3 no Idaho, 1 no New Hampshire, 1 na Carolina do Norte e 1 no Novo México.

Nos Estados Unidos, apenas o monte McKinley excede 5000 metros de proeminência topográfica. Três picos excedem os 4000 m, 10 vão além de 3000 m, 45 passam os 2000 m e, no total, 128 ultrapassam os 1500 m de proeminência topográfica.

Lista

Referências
Peaklist

Montanhas dos Estados Unidos
Listas de montanhas por proeminência